Kantharos bezeichnet:

 Kantharos (Piräus), Hafenbucht des Hafens von Athen
 Kantharos, antikes Kult- und Trinkgefäß

Kantharos ist der Name von:

 Kantharos (Bildhauer), griechischer Bronzebildner des frühen 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Kantharos (Gigant), Figur der griechischen Mythologie
 Kantharos (Komödiendichter), Dichter der Alten Komödie des ausgehenden 5. Jahrhunderts v. Chr. 
 Kantharos (Lehrbuch), Standard-Unterrichtswerk zum Erlernen der Altgriechischen Sprache